Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, мировой лидер по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Головной офис в Москве.

История создания 
Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Объединяет три добывающие предприятия — АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»).

Идеология развития группы — рост за счет запуска новых проектов «с нуля»: с получения лицензии на добычу до запуска динамичного производства. Так были созданы ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзайсский».

Группе принадлежит ООО «Сибантрацит Кузбасс», владеющий лицензией на разработку Верхнетешского месторождения в Кузбассе (начало добычи — 2020 год).

Группа делает ставку на три марки металлургического угля — антрацит, марку «Т», коксующиеся угли.

Собственники и руководство 

Производственные активы группы «Сибантрацит» ранее принадлежали кипрской Sibanthracite PLC, единственным акционером которой является «Аллтек». Более 86 % акций «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов, скончавшийся в ночь на 6 мая 2020 года.

С 2018 по 2020 год генеральным директором являлся Максим Барский.

В 2021 году «Сибантрацит» приобрел российский бизнесмен Альберт Авдолян. Он планирует объединить компанию с другим своим уголным активом – «Эльга уголь», создав таким образом третью по величине российскую угольную компанию.

Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания „Сибантрацит“». Генеральный директор УК «Сибантрацит» — Александр Исаев.

Деятельность 

Производственные мощности группы «Сибантрацит» расположены в Новосибирской и Кемеровской областях. Добыча ведется открытым способом (карьеры и разрезы). В 2019 году объем добычи составил 23,7 млн т, из них антрацит – 14,1 млн т,  уголь марки Т (PCI) – 9,6 млн т.

98 % антрацита и 70 % металлургических углей идет на экспорт, в основном в страны АТР.

Угольные стартапы группы отличает быстрый ввод предприятий в эксплуатацию.

Разработка «Разреза Восточный» (Новосибирская область) началась в 2015 году, с 2016 года осуществляется добыча антрацита. По итогам 2018 года объем производства составил 6,4 млн т.

«Разрез Кийзасский» (Кемеровская область) начал добычу в 2014 году, всего через два года с момента получения первой лицензии в апреле 2012 года. В ноябре 2018 года предприятие добыло 30-миллионную тонну угля , по итогам 2019 года объем добычи составил 9,6 млн т.

В 2019 году группа «Сибантрацит» приступила к реализации проекта по строительству Северомуйского тоннеля-2.

В 2019 году рейтинге журнала Forbes группа «Сибантрацит» заняла третье место в пятерке самых бурно развивающихся компаний России. В рейтинге РБК самых быстрорастущих компаний «Сибантрацит» занял 13 место . Примечательно, что «Сибантрацит» оказался единственной угольной компанией в рейтинге журнала.

Показатели

Производственные показатели 

 2016 г. — 14,1 млн т.
 2017 г. — 21,3 млн т.
 2018 г. — 24,1 млн т.
 2019 г. — 23,7 млн т.
 2020 г. — 24 млн т. 
 2021 г. — 22,6 млн т., в том числе антрацита — 14,6 млн т.

Финансовые показатели 

Консолидированные показатели деятельности предприятий Группы «Сибантрацит» по МСФО за 2019 г.: выручка −125,5 млрд руб.; общая сумма начисленных налогов — 7,7 млрд руб., из них налога на прибыль — 5,1 млрд руб. Объем инвестиций составил 10,8 млрд руб. 

Предприятия Группы «Сибантрацит» входят в число ведущих налогоплательщиков в регионах присутствия.

По итогам I первого квартала 2020 г. АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» вошли в список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области
.

В 2020 году объем добычи группы «Сибантрацит» составил 17,6 млн тонн угля, выручка составила 113,9 млрд руб.

В 2021 году выручка группы составила 83,07 млрд руб., чистая прибыль – 23,135 млрд руб.

Продукция 

Антрацит, добываемый на Колыванском угольном месторождении в Новосибирской области, обладает лучшими физико-химическими свойствами среди антрацитов. Классифицируется как антрацит сверхвысокого качества — Ultra High Grade (UHG). Имеет максимально высокое для антрацитов премиального качества содержание углерода — свыше 92 %, и низкую долю посторонних примесей, таких как сера, фосфор, азот и другие. Основная сфера применения — металлургия.

Отрасли применения: 80 % — металлургия, 10 % — энергетика, 10 % — химическая промышленность.

Социальная деятельность 

Социальная ответственность бизнеса — важное направление в деятельности группы «Сибантрацит». Предприятия группы, являясь крупными работодателями, осуществляют социальную и благотворительную политику в регионах. «Сибантрацит» осуществляет поддержку и помогает развитию хоккейного движения в Новосибирской области.

Входит в состав учредителей и постоянных партнеров новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

Группа «Сибантрацит» реализует комплексную программу по поддержке образования в Новосибирской области. 

При поддержке Правительства Новосибирской области внедряет программу по подготовке персонала для горнодобывающей отрасли области совместно с Министерством образования и пятью ведущими ВУЗами региона.  

АО «Сибирский Антрацит» является партнером Регионального образовательного центра выявления и развития талантливых детей Альтаир – сибирское отделение образовательного центра Сириус. 

При поддержке «Сибантрацита» в Новосибирской области с 2020 года реализуется федеральный образовательный проект «Учитель для России».   

Группа «Сибантрацит» осуществляет долгосрочный социальный проект по поддержке малочисленной коренной народности — шорцев в Кузбассе.

При поддержке ООО «Разрез Кийзасский» подготовлен учебник шорского языка для первого класса, который поступил в школы Кемеровской области к 1 сентября 2020 г. 

Группой компаний «Сибантрацит» уделяется внимание экологической обстановке. На производствах реализуется экологическая программа по защите окружающей среды, в ходе которой происходят постоянные наблюдения за основными показателями качества экологии в регионах присутствия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Угледобывающие компании России
Компании Новосибирской области
Искитимский район